Duff kan have flere forskellige betydninger, indenfor flere forskellige områder. Du kan eksempelvis have søgt efter:

Geografiske placeringer 
 Dufføerne er en øgruppe nordøst for Santa Cruz-øerne i Stillehavet.

Personer med efternavn Duff 
 Duff, Hillary er en amerikansk sangerinde og popartist.

Andet 
 Duff Beer er et ølmærke i The Simpsons tegnefilmsuniverset.